Pausanias är namnet på flera personer från antikens Grekland

 Pausanias (makedonier) (300-talet f.Kr.), Filip II:s av Makedonien mördare
 Pausanias (spartansk general) (400-talet f.Kr.), en spartansk regenten, fältherre och segrare vid Plataiai
 Pausanias av Sparta (400/300-talet f.Kr.), spartansk kungen, som regerade 409-395 f.Kr.
 Pausanias av Makedonien (400/300-talet f.Kr.), en makedonisk kung som regerade 393 f.Kr.
 Pausanias (geograf) (100-talet), en geograf och historiker verksam på 100-talet